A Pro Hungaria Sacra Egyesület egy Magyarországon működő hagyományhű katolikus, alapításakor laikus, illetve klerikus férfiakat számláló testvérület, amely az elmúlt években papi közösséggé alakult át. Célja a harcias kereszténység képviselete, valamint Magyarország lelki és szellemi megújulásának előmozdítása, a realizmus talaján állva, gyökeresen szembehelyezkedve a (poszt-)modern világgal, a liberalizmussal és az Egyházban egyre terjedő modernizmussal.

Papjai jelenleg a Szent X. Piusz Papi Testvérülettől kapják a joghatóságot, amelyet Stefan Frey atya, az FSSPX osztrák tartományi elöljárója egy dekrétumban biztosított a PHS papjainak.

Jegyzetek 

Katolikusok
Magyarországi szervezetek